Mužská čtyřhra Argentina Open 2019 probíhala okolo poloviny února 2019. Do deblové soutěže buenosairského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Andrés Molteni a Horacio Zeballos, jehož členové nestartovali společně. Spoluhráčem Zeballose stal Máximo González. Molteni nastoupil s Romanem Jebavým. Ve čtvrtfinále je vyřadili Marco Cecchinato s Dušanem Lajovićem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Argentinců Máximo González a Horacio Zeballos, který ve finále za 49 minut hladce zdolal argentinsko-rakouskou dvojici Diego Schwartzman a Dominic Thiem po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Jejich zápasová bilance jako páru po turnaji činila 9–3. González vybojoval pátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Zeballose to bylo jedenácté takové turnajové vítězství, když na Argentina Open triumfoval již v letech 2010 a 2018.

Nasazení párů 

  Máximo González /  Horacio Zeballos (vítězové)
  Pablo Cuevas /  Marc López (1. kolo)
  Marcelo Demoliner /  Frederik Nielsen (čtvrtfinále)
  Roman Jebavý /  Andrés Molteni (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2019
ATP Tour 2019